Le sigle E713 peut désigner:

 E713, numéro E de la tylosine, un antibiotique d'usage vétérinaire également utilisé comme additif alimentaire ;
 Route européenne 713 reliant de Valence à Grenoble, en France.